Johannes Lichtenauer, een Duits zwaardvechter
 Franz Lichtenauer, een Nederlands ondernemer en politicus